Курков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 

 
 Курков, Анатолий Алексеевич (1930—1998) — начальник УКГБ Ленинградской области, генерал-лейтенант.
 Курков, Андрей Юрьевич (род. 1961) — украинский писатель, сценарист, кинематографист, преподаватель.
 Курков, Вадим Николаевич (1961—1998) — советский и российский киноактёр.
 Курков, Василий Сергеевич (1922—1946) — Герой Советского Союза.
 Курков, Николай Акимович (1921—1997) — Герой Советского Союза.
 Курков, Степан Иванович (1913—1944) — Герой Советского Союза.

